Ла Камелина има више значења:

 Ла Камелина (Куерамаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Камелина (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Камелина (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Камелина (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Камелина (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Камелина (Хуарез), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Камелина (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Камелина (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Камелина (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Камелина, Лос Поситос (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику